Каролін Гарсія була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Анастасія Севастова.

Севастова зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Юлію Гергес з рахунком 6–4, 3–6, 6–3.

Турнір позначився поверненням Вікторії Азаренко після відпустки через вагітність.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Сара Еррані

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mallorca Open, одиночний розряд
2017